Морозов, Вадим:
 Морозов, Вадим Викторович (1958—2020) — российский художник, музыкант и изобретатель.
 Морозов, Вадим Геннадьевич (1967—2002) — советский и российский хоккеист.
 Морозов, Вадим Николаевич (1954—2021) — министр путей сообщения России.
 Морозов, Вадим Юрьевич (1969—2020) — советский и российский тренер по плаванию, заслуженный тренер Российской Федерации.